González Bernal puede hacer referencia a:

Félix González Bernal, abogado, periodista y político boliviano.
José Luis González Bernal, pintor y dibujante español.